Поток Арктура — звёздный поток, который включает в себя яркую звезду Арктур. Поток содержит множество звёзд, которые обладают общим собственным движением и таким образом физически связаны. Он находится вне плоскости галактики Млечный Путь и, скорее всего, является остатком древней карликовой спутниковой галактики, которая была давно разрушена и поглощена Млечным Путём. Поток состоит из старых звёзд с дефицитом тяжёлых элементов.

 в  во главе с Квентином Паркером было первым, которое подтвердило сущность потока, хотя астрономы знали о его существовании и ранее. Впервые он был обнаружен в 1971 году.

Иван Минчев из Страсбургского университета и его коллеги утверждают, что поток Арктура возник в результате поглощения другой галактики Млечным Путём около 2 млрд лет назад.

В потоке также находятся звёзды М-класса 27 Рака, Альфа Лисички и RT Гидры.

Некоторые звёзды потока 
 Арктур
 27 Рака
 Альфа Лисички
 Ню Девы

Примечания

Ссылки 
 Sucked in! Our galaxy eats neighbour / Она засасывается! Наша галактика поедает соседа

Арктур
Звёздные потоки
Волопас (созвездие)